Boost – una trasformazione di Lorentz
 Boost – collezione di librerie C++
 Boost Software License – licenza delle librerie Boost
 Convertitore boost – convertitore DC-DC con una tensione di uscita maggiore dell'ingresso